Clift ist der Familienname folgender Personen:

 Eleanor Clift (* 1940), US-amerikanische Journalistin
 Joseph W. Clift (1837–1908), US-amerikanischer Politiker
 Montgomery Clift (1920–1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Clift (* 1933), britischer Diplomat
 Robert Clift (* 1962), britischer Hockeyspieler
William Clift (1775–1849), englischer Naturforscher
Siehe auch:
 Clift & Co., E. H. Clift & Co., britischer Hersteller von Automobilen
 Clift (Hotel), Hotel in San Francisco